Remy (レミー Remī) es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Street Fighter. Apareció por primera y única vez en 1999 en Street Fighter III: 3rd Strike. Es un luchador francés practicante de savate con movimientos muy similares a los de Guile, un personaje de Street Fighter II.

Historia 
El padre de Remy abandonó a su familia en busca de ser un auténtico guerrero, por eso Remy odia a todos los guerreros, peleadores callejeros y personas similares. Cuando su hermana murió él se volvió frío y reservado, hasta que un día se dio cuenta de en que se había convertido y dejó su pena en el fondo del mar.

Debido a ciertas coincidencias en sus técnicas de combate y ciertos detalles de su historia, al principio se especuló que su padre era Guile, pero no tiene relación con este personaje, aunque CAPCOM se basó en el estilo de lucha de este personaje, movimientos especiales de carga hacia atrás o abajo, para crear a Remy.

Apariencia y diseño 
Remy es un joven francés esbelto, con cabello largo de color turquesa y que viste una chaqueta negra con pantalones rojos entallados.

Este personaje probablemente fue creado con objetivos comerciales, para atraer a los fanes de la franquicia de videojuegos de lucha The King of Fighters y así incrementar el público de Street Fighter. El principal motivo para pensar esto, es que los personajes de Street Fighter son claramente identificables con estilos de lucha existentes, en cambio aunque se indica que es practicante de savate, Remy no demuestra ningún trasfondo de técnica, si no un estilo de pelea que hace recordar a Iori Yagami de The King of Fighters.

Movimientos Especiales

Movimientos básicos 
 Vertu no Zankou: Haute Lanza un proyectil, muy similar al «Sonic Boom» de Guile y también es similar al ejecutarlo, pero el rival puede esquivarlo al agacharse.

 Vertu no Zankou: Basse Esta técnica también es muy similar al «Sonic Boom», a diferencia que en la ejecución debe usares las opciones de patada y el movimiento es lanzado muy debajo del oponente.

 Ma Cherie no Hiai: Parecida al «Somersault Kick» de Guile, en cuanto a ejecución y efectos, es muy útil para contrarrestar ataques aéreos.

 Tsumetaku Aoi Regret Un ataque especial muy similar a los usados por Adon de la serie Street Fighter Alpha, consiste en una patada en línea diagonal hacia el oponente.

Super Arts 
 Hunnu no Supernova: Remy arroja una gran cantidad de «Vertu no Zankou».
  Vierge ni Ansoku O: Un «Ma Cherie no Hiai» múltiple.
 Shoushin no Nocturne: Un contraataque que requiere que el oponente golpee a Remy para que este realice una secuencia de golpes finalizada con un Ma «Cherie no Hiai».

Datos adicionales 
 Gusta: La Paz y Su hermana
 Odia: Los Guerreros

Apariciones 
 Street Fighter III 3rd Strike

Referencias 

Personajes de Street Fighter

en:List of Street Fighter characters#Remy
fr:Personnages de Street Fighter#Remy